Ро́ланд Э́нтони О́ливер (; ) — британский историк-африканист, специалист по средневековой, новой и новейшей истории Африки. Член Британской академии (1993).

Биография 

Родился 30 марта 1923 года в Сринагаре.

Окончил Королевский колледж Кембриджского университета.

В 1948–1954 годах — преподаватель (), в 1958—1963 годах — доцент (), 1963–1986 годах — профессор, с 1986 года — профессор-эмерит африканской истории в Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. Являлся приглашённым профессором Брюссельского университета (1961), Северо-Западного университета (1962) и Гарвардского университета (1967).

В 1960–1973 годах — ответственный редактор научного журнала , который основал вместе с Джоном Фейджем. Главный редактор (совместно с Фейджем) восьмитомной , вышедшей в 1975–1986 годах.

Он много путешествовал по Африке в 1949–1950 и 1957–1958 годах и с тех пор посещал континент почти каждый год. В 1953, 1957 и 1961 годах организовал международные конференции по истории и археологии Африки, которые во многом способствовали превращению африканистики в академическую дисциплину.

В 1963 году провёл опрос 250 работающих учёных-африканистов Великобритании и основал  (ASAUK), став в 1966–1967 годах её четвёртым президентом. В 1973–1993 годах также являлся президентом .

Награды 

 Лауреат премии выдающегося африканиста Ассоциации африканистики Великобритании (2004)

Научные труды

Монографии 

 Oliver R. A. The Missionary Factor in East Africa. — London: Longmans, Green & Co., 1952. — 302 p.
 Oliver R. A. Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa. — London: , 1957. — Pp. xv + 357, maps, drawings, and plates. 30s. 
 Oliver R. A., Fage J. A Short History of Africa . — London: Penguin Books, 1962. — 280 p., 19 maps. 5s.; 6th edition 1988.
 Oliver R. A., Atmore A. Africa since 1800. — London: Cambridge University Press, 1967. — ix, 304 p. : maps; 5th ed., 2005, 
 Oliver R. A., Fagan B. Africa in the Iron Age: 500 BC to 1400 AD. . — Cambridge: Cambridge University Press, 1975. — 225 pp., 64 figs.
 Oliver R. A., Atmore A. The African Middle Ages.  — Cambridge: Cambridge University Press, 1981. — VIII, 216 p. ISBN 0-521-29894-6 
 Oliver R. A. In the Realms of Gold: Pioneering in African History, 1997. — 454 p.  
 Oliver R. A. The African Experience: From Olduvai Gorge to the 21st Century. — London: , 2000. — XII, 339 p. (History of civilization). ISBN 1-84212-012-3

Статьи 

 Oliver R. Review of Headman’s Enterprise: An Unexpected Page in Central African History, by S. Y. Ntara & C. Young . // . — 1950. — vol. 20(1). — P. 85–86. 
 Oliver R. Review of Peuples et Nations d’Outre-Mer (Afrique--Islam--Asie du Sud), by H. Deschamps . // . — 1954. — vol. 24(4). — P. 387–388. 
 Oliver R. Review of Missionary Statesmanship in Africa: A Present-Day Demand Upon the Christian Movement. . // . — 1954. — № 54. — P. 94–95.
 Oliver R. The Traditional Histories of Buganda, Bunyoro, and Nkole.  // . — 1955. — vol. 85. — № 1/2. — P. 111–117. 
 Oliver R. Review of African Glory; History of East Africa, by J. C. de Graft Johnson & R. Reusch . // . — 1955. — vol. 25(3). — P. 301–303. 
 Oliver R. Review of La Notion de génération appliquée à la généalogie dynastique et à l’histoire du Rwanda des Xe--XIe siècles à nos jours, by A. Kagame . . — 1960. — vol. 30(3). — P. 286–287. 
 Oliver R. Review of Ethiopia; The Ethiopians; Portuguese Africa; Fort Jesus and the Portuguese in Mombasa, 1593–1729; Deutschland - Zanzibar - Ostafrika, by J. Doresse, E. Ullendorff, J. Duffy, C. R. Boxer, C. de Azevedo, & F. F. Müller . // . — 1960. — vol. 45(155). — P. 281–283.
 Oliver R. Review of The Tragic History of the Sea, 1589-1622, by C. R. Boxer . // . — 1960. — vol. 23(3). — P. 617–617.
 Oliver R. Review of Anglo-Portuguese relations in South Central Africa 1890–1900, by P. R. Warhurst . // History. — 1962. — vol. 47(161). — P. 347–347.
 Oliver R. Review of An introduction to the economic history of Ethiopia : from early times to 1800, by R. Pankhurst . // The History. — 1962. — vol. 47(161). — P. 345–345.
 Oliver R. Review of The East African coast; select documents from the first to the earlier nineteenth century, by G. S. P. Freeman-Grenville . // History. — 1963. — vol. 48(164). — P. 410–410.
 Oliver R. Review of Ruanda-Urundi, 1884–1919, by W. R. Louis . // The History. — 1964. — vol. 49(166). — P. 273–273.
 Oliver R. Review of Brève relation de la fondation de la mission des Frères Mineurs capucins... au royaume de Congo,... par le Père Frère Jean-François de Rome,... Rome, 1648, by F. Bontinck . // . — 1965. — vol. 28(3). — P. 688–688.
 Oliver R. Bantu Genesis: An Inquiry into Some Problems of Early Bantu History  // . — 1966. — vol. 114. — № 5122. — P. 852–868.
 Oliver R. The Problem of the Bantu Expansion. // . — 1966. — vol. 7. — № 3. — P. 361–376.
 Fagan B. M., Oliver R., Grundeman T. Wenner-Gren Research Conference on Bantu Origins in Sub-Saharan Africa, Chicago, March 24-29, 1968 Summary Report and Recommendations.  // African Studies Bulletin. — 1968. — Vol. 11(2). — P. 225–231. 
 Oliver R. Second International Congress of Africanists.  // . — 1968. — vol. 6. — №  1. — P. 103–104.
 Oliver R. Review of Further Selections from the Tragic History of the Sea, 1559-1565, by C. R. Boxer . // . — 1968. — vol. 31(3). — P. 683–683.
 Oliver R. Review of Travels, Researches, and Missionary Labours during an Eighteen Years’ Residence in Eastern Africa, by J. L. Krapf & E. G. Ravenstein . // . — 1969. — vol. 32(1). — P. 237–237.
 Oliver R. Review of Chiefship in Western Tanzania: A Political History of the Kimbu, by A. Shorter . // . — 1973. — vol. 36(2). — P. 511–512.
 Oliver R. Administering Tanganyika. Review of Forgotten Mandate, by E. K. Lumley . // . — 1977. — vol. 18(2). — P. 311–312.
 Oliver R. Touring East Africa in 1930. Review of East African Journey, by M. Perham . // . — 1977. — vol. 18(1). — P. 148–149.
 Oliver R. Review of Sir Harry Hamilton Johnston: A Bio-Bibliographical Study, by J. A. Cassada . // . — 1978. — vol. 19(4). — P. 638–638.
 Oliver R. Review of L’intronisation d’un mwami, by P. Ndayishinguje . // . — 1978. — vol. 19(4). — P. 635–635.
 Oliver R. The Earliest Iron Age? Review of Historical Archaeology: A Structural Approach in an African Culture, by P. R. Schmidt. // . — 1979. — vol. 20(2). — P. 289–290.
 Oliver R. Review of A History of African Christianity 1950-1975, by A. Hastings . // . — 1980. — vol. 43(1). — P. 169–170.
 Oliver R. Review of Private Work and Public Causes by Sir George Schuster . // . — 1980. — vol. 21(3). — P. 424–424.
 Oliver R. A Muslim State in Southern Ethiopia. Review of Geschichte der Hadiya Süd-Äthiopiens, by U. Braukämper . // . — 1981. — vol. 22(4). — P. 558–559.
 Oliver R. Review of The Horse in West African History: The Role of the Horse in the Societies of Pre-Colonial West Africa, by R. Law . // . — 1981. — vol. 44(3). — P. 635–636.
 Oliver R. Review of L’expansion bantoue. Actes du Colloque International du CNRS Viviers (France)--4-16 avril 1977, by L. M. Hyman, J. Voorhoeve, & L. Bouquiaux . // . — 1982. — vol. 45(2). — 403–404.
 Oliver R. The Nilotic Contribution to Bantu Africa.  // . — 1982. — vol. 23. — № 4. — P. 433–442.
 Oliver R. Margery Perham.  // . — 1982. — vol. 81(324). — P. 409–412.
 Oliver R. Review of Umm El-Ga’ab. Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, by J. Bourriau . // . — 1982. — vol. 81(325). — P. 589–589.
 Oliver R. The Jews of Ethiopia. Review of The Falashas: The Forgotten Jews of Ethiopia, by D. Kessler . // . — 1983. — 24(1). — P. 111–112.
 Oliver R. Nilotic Ambiguities. Review of The Eastern Nilotes: Linguistic and Historical Reconstructions, by R. Vossen . // . — 1983. — vol. 24(4). — P. 539–539.
 Oliver R. Review of The Archaeology of Central Africa, by F. Van Noten . // . — 1984. — vol. 47(1). — P. 193–194.
 Oliver R. Intruders and Traders in Western Ethiopia: (1) The Gonga. Review of History of the Southern Gonga, by W. J. Lange. // . — 1984. — vol. 25(1). — P. 108–110.
 Oliver R. Language and Food Production in the Late Stone Age. Review of The Archaeological and Linguistic Reconstruction of African History, by C. Ehret & M. Posnansky . // . — 1984. — vol. 25(4). — P. 465–468.
 Oliver R. Review of The African Archaeological Review, by N. David . // . — 1984. — vol. — 25(4). — P. 495–495.
 Oliver R. Review of Die Kambata, by U. Braukämper . // . — 1985. — vol. 26(2). — P. 269–270.
 Oliver R. Why the Switch? Review of From Hunters to Farmers, by J. D. Clark & S. A. Brandt . // . — 1986. — vol. 27(1). — P. 175–177.
 Oliver R. Swahili Origins. Review of The Swahili: Reconstructing the History and Language of an African Society, 800-1500, by D. Nurse & T. Spear . // . — 1986. — vol. 27(3). — P. 559–560.
 Oliver R. Oral Tradition Revisited. Review of Oral Tradition as History, by J. Vansina . // . — 1986. — vol. 27(2). — P. 393–394.
 Oliver R. Review of Exodus from Nubia, by F. W. Hinkel . // . — 1986. — vol. 27(3). — P. 586–586.
 Oliver R. Review of Meroitica 7. Meroitische Forschungen 1980. Akten der 4. Internationalen Tagung für meroitische Forschungen Vom 24. bis 29 November 1980 in Berlin, by F. Hintze . // . — 1986. — vol. 27(3). — P. 586–586.
 Oliver R. Review of Nomads and the Outside World, by A. M. Khazanov & J. Crookenden . // . — 1986. — vol. 27(2), 406–406.
 Oliver R. Review of Gens des bananeraies, by G. Philippson . // . — 1987. — vol. 28(3). — P. 460–461.
 Oliver R. Review of Histoire du Burundi: des origines à la fin du XIXe siècle. By Emile Mworoha and others. Paris: Hatier, 1987. Pp. 272. . // . — 1988. — vol. 29(1). — P. 142–142.
 Oliver R. Review of Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar. Integration of an East African Empire into the World Economy, 1770-1873, by A. Sheriff . // . — 1990. — vol. 105(417). — P. 1048–1049.
 Oliver R. Review of African Civilizations. Precolonial Cities and States in Tropical Africa: An Archaeological Perspective, by G. Connah . // . — 1991. — vol. 106(418). — P. 150–151.
 Oliver R. Review of The Journal of Charles Lennox Stretch, by B. A. le Cordeur & C. L. Stretch . // . — 1991. — vol. 106(421). — P. 1031–1032.
 Oliver R. Review of People and Production in Late Precolonial Tanzania, by J. Koponen . // . — 1992. — vol. 107(424). — P. 742–743.
 Oliver R. Review of General History of Africa. Vol. V: Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century, by B. A. Ogot . // . — 1993. — vol. 108(428). — P. 681–683.
 Oliver R. Review of A Political History of Munhumutapa, c. 1400-1902, by S. I. G. Mudenge . // . — 1994. — vol. 109(430). — P. 177–178.
 Oliver R. Lavigerie in English. Review of Cardinal Lavigerie: Churchman, Prophet and Missionary, by F. Renault . // . — 1995. — vol. 36(2). — P. 327–328.
 Oliver R. Tribute to Vansina. Review of Paths toward the Past: African Historical Essays in Honor of Jan Vansina, by R. W. Harms, J. C. Miller, D. S. Newbury, & M. D. Wagner . // . — 1996. — vol. 37(1). — P. 119–120.
 Oliver R. Review of The Shona and Their Neighbours, by Davide Beach . // . — 1996. — vol. 111(443). — P. 1043–1043.
 Oliver R. Review of Victorian Explorer. The African Diaries of Captain William G. Stairs, 1887-1892, by W. G. Stairs & J. M. Konczacki . // . — 1997. — vol. 112(446). — P. 515–516.
 Oliver R. Montagnard History. Review of Mountain Farmers: Moral Economies of Land and Agricultural Development in Arusha and Meru, by T. Spear . // . — 1998. — vol. 39(1). — P. 150–151.
 Oliver R. Review of Terrific Majesty. The Powers of Shaka Zulu and the Limits of Historical Invention, by C. Hamilton . // . — 1999. — vol. 114(458). — P. 1005–1005.
 Oliver R. Review of An African Classical Age: Eastern and Southern Africa in World History, 1000 B.C. to A.D. 400, by C. Ehret . // The American Historical Review. — 2000. — vol. 105(1). — P. 320–321. 
 Oliver R., Spear T., Klieman K., , , Schoenbrun D., Denbow J., Bastin Y., Batibo H. M., , Mann M., Nurse D., Wandibba S. Comments on Christopher Ehret, “Bantu History: Re-Envisioning the Evidence of Language.  // . — 2001. — vol. 34(1). — P. 43–81. 
 Oliver R.  General Histories [Review of L’Afrique et les Africains au XIXe siècle : Mutations, Révolutions, Crises; A History of African Societies to 1870, by C. Coquery-Vidrovitch & E. Isichei. // . — 2001. — vol. 42(1). — P. 118–120.
 Oliver R. Review of Christian Missionaries and the State in the Third World, by H. B. Hansen & M. Twaddle . // . — 2002. — vol. 35(2/3). — P. 505–506. 
 Oliver R. John Fage: A Personal Recollection.  // . — 2003. — vol. 44. — № 1. — pp. 1–2.
 Oliver R., Miles W. F. S., Chazan N., McDougall E. A. Remembering Nehemia: Personal Tributes.  // . — 2008. — Vol. 42(2/3). — P. 281–297.

Примечания

Литература 

 на русском языке
 
 на других языках

 Agwani M. S. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // Foro Internacional. — 1967. — vol. 8(1 (29)). — P. 93–94.
  R. Oliver and B. Fagan: Africa in the Iron Age: 500 BC to 1400 AD. Cambridge: University Press, 1975. 225 pp., 64 figs. £4.50. // . — 1977. — Vol. 51. — № 202. — P. 155-156. 
  Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1969. — vol. 209(1). — P. 239–239.
 Atherton J. H. Review of Africa in the Iron Age: ca. 500 B.C. to A.D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // Archaeology. — vol. 30(1). — P. 64–64.
 Atkinson R. R. Contrasting Approaches to Writing Introductory Texts. Review of Medieval Africa, 1250-1800; Introduction to the History of African Civilization, Volume II: Colonial and Post-Colonial Africa, by R. Oliver, A. Atmore, & C. M. Fyle . // . — 2003. — vol. 44(3). — P. 507–508.
 Bakari M. Review of The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-Religious Dialogue; Medieval Africa 1250–1800, by J. A. Azumah, R. Oliver, & A. Atmore . // . — 2003. — vol. 14(3). — P. 381–387.
  A Practical Geographer: Review. Review of Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa, by R. Oliver . // The Geographical Journal. — 1958. — vol. 124(2). — P. 236–238. 
 Bassal A. Review of A short History of Africa, by R. Oliver & J. D. Fage . // Civilisations. — 1966. — vol. 16(3). — P. 420–421.
 Bennett G. Review of History of East Africa. Vol. i, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1965. — vol. 80(314). — P. 125–128.
 Betts R. F. Review of The Cambridge History of Africa. Volume 6. From 1870-1905, by R. Oliver & G. N. Sanderson . // The American Historical Review. — 1987. — vol. 92(3). — P. 715–716. 
 Beattie, J. Review of The Missionary Factor in East Africa., by R. Oliver . // . — 1953. — vol. 53. — P. 178–178.
 Booth A. R. Review of Africa Since 1800; Africa in History: Themes and Outlines; A History of Central Africa, by R. Oliver, A. Atmore, B. Davidson, & P. E. N. Tindall . // . — 1970. — vol. 17(2). — P. 26–27.
 Bridges R. C. Review of The Cambridge History of Africa; The Cambridge History of Africa Vol. 4. From c. 1600-c. 1790, by J. D. Fage, R. Oliver, & R. Gray . // The Geographical Journal. — 1976. — vol. 142(3). — P. 534–536. 
 Bridges R. C. Review of The Cambridge History of Africa; The Cambridge History of Africa Vol. 5. From c. 1790 to c. 1870, by J. D. Fage, R. Oliver, & J. E. Flint . // The Geographical Journal. — 1977. — vol. 143(3). — P. 480–481. 
 Bunbury I. Review of Africa since 1800.; African Politics in Perspective.; A Humanist in Africa: Letters to Colin M. Morris from Kenneth D. Kaunda President of Zambia., by R. Oliver, A. Atmore, & D. Dodge . // . — 1967. — vol. 43(4). — P. 767–768. 
  Review of Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa., by R. Oliver . // . — 1958. — vol. 34(3). — P. 391–392. 
  Review of History of East Africa. Volume I, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 66(4). — P. 937–939.
  Review of Africa in the Iron Age, c. 500 B.C. to A.D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1978. — vol. 80(2). — P. 472–474.
  Autobiography of a Pioneer. Review of In the Realms of Gold: Pioneering in African History, by R. Oliver. // . — 2000. — Vol. 41(1). — P. 131–133.
  [Review of The Cambridge History of Africa; Vol. 1: From the Earliest Times to c. 500 B.C., by J. D. Clark, J. D. Fage, & R. Oliver]. // . — 1984. — vol. 54(3). — P. 112–113. 
 Crummey D. kReview of In the Realms of Gold: Pioneering in African History, by R. Oliver . // . — 1999. — Vol. 69(2). — P. 334–335. 
 Cumming D. C. Review of The Cambridge History of Africa; The Cambridge History of Africa Vol. 2. From c. 500 BC to AD 1050, by J. D. Fage & R. Oliver . // The Geographical Journal. — 1980. — vol. 146(1), 129–129. 
 Davidson B. Review of The Cambridge History of Africa. Vol. 3: c. 1050-c. 1600, by R. Oliver . // . — 1978. — vol. 48(4). — P. 422–423. 
 Davis T. J. Review of The African Middle Ages, 1400-1800, by R. Oliver & A. Atmore . // The History Teacher. — 1982. — vol. 15(2). — P. 286–286. 
 Drascher W. Review of History of East Africa. I, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1965. — Vol. 200(1). — P. 194–198.
 E. B. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // Il Politico. — 1963. — vol. 28(2). — P. 437–437.
 E. S. Review of «The Missionary Factor in East Africa », by R. Oliver . // Africa: Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. — 1953. — vol. 8(12). — P. 346–347.
 Ewald J. Review of The African Middle Ages, 1400-1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1982. — vol. 15 (4). — P. 712–715. 
 Fage J. D. Review of Rhodes of Africa; Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa, by F. Gross & R. Oliver . // . — 1958. — vol. 2(1). — P. 82–84.
 Fage J. D. Review of The African Middle Ages, 1400-1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1983. — vol. 46(1). — P. 205–205.
  Review of In the Realms of Gold: Pioneering in African History, by R. Oliver . // . — 1999. — vol. 32(2/3). — P. 589–590. 
 Foster P. Review of The History of East Africa: Volume I, by R. Oliver & G. Mathew . // Blackfriars. — 1963. — vol. 44(519). — P. 392–394.
  Review of The Cambridge History of Africa. Vol. VI: From 1870 to 1905., by R. Oliver & G. N. Sanderson . // . — 1986. — vol. 62(3). — P. 550–551. 
 Gabel C. Review of Africa in the Iron Age c. 500 B.C. to A.D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1976. — vol. 9(2). — P. 330–332. https://doi.org/10.2307/217586
  Review of Africa in the Iron Age, by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1977. — vol. 40(1). — P. 202–203.
  Review of The Cambridge History of Africa. Vol. 3. From c. 1050 to c. 1600, by R. Oliver . // . — 1978. — vol. 41(3). — P. 637–637.
 Gini C. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // Genus. — 1961. — vol. 17(1/4). — P. 203–204.
 Gray R. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // . — 1962. — vol. 61(242). — P. 68–69.
 Gray R. Review of The Cambridge Encyclopedia of Africa, by R. Oliver & M. Crowder . // . — 1983. — vol. 46(1). — P. 203–204.
 Gunn H. D. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // . — 1962. — vol. 64(2). — P. 432–433.
 Hair P. E. H. Review of The Cambridge History of Africa, vol. 3: from c. 1050 to c. 1600, by R. Oliver . // History. — 1978. — vol. 63(208). — P. 246–247.
 Henderson J. L. Review of The Nuclear Age, (World Wide Series); War or Peace, (World Wide Series); Years of Challenge; 25 Years on. The Two Germanies 1970; Africa since 1800, 2nd ed.; Naval Warfare 1914-18; Their Finest Hour: An evocative memoir of the British people in wartime 1939-1945; Makers of China — Confucius to Mao; The Terrorist; Diplomacy and Persuasion. How Britain Joined the Common Market, by R. Cooper, C. Burnham, C. H. C. Blount, S. Radcliffe, R. Oliver, A. Atmore, A. Kendall, B. Martin, S. Chien-tung, H. T. L. Lambrick, & U. Kitzinger . // . — 1973. — vol. 3(10). — P. 166–166.
 Harcourt F. Review of The Cambridge History of Africa, Volume 6 From 1870 to 1905, by R. Oliver & G. N. Sanderson . // History. — 1987. — vol. 72(235). — P. 288–289.
  Review of Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa, by R. Oliver . // History. — 1958. — vol. 43(148). — P. 163–164.
  Review of The Cambridge History of Africa. Vol. IV. From c. 1600 to c. 1790, by R. Gray, J. D. Fage, & R. Oliver . // . — 1976. — vol. 19(4). — P. 1033–1036.
  Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1982. — vol. 69(4). — P. 564–564.
 Harries L. The Missionary Factor in East Africa. By Roland Oliver. London: Longmans, Green & Co., 1952. Pp. 302, map. 17s. 6d.  // . — 1955. — Vol. 25. — № 1. — P. 108–109. 
 Havens M. Review of The African Experience, by R. Oliver . // . — 1993. — vol. 55(4). — P. 808–809.
 Hindmarsh R. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // New Blackfriars. — 1967. — vol. 49(570). — P. 110–111.
 Hirschberg W. Review of History of East Africa, by R. Oliver & G. Mathew . // Anthropos. — 1964. — vol. 59(5/6). — P. 963–964.
 Hirschberg W. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // Anthropos. — 1970. — vol. 65(5/6). — P. 1047–1048.
 Ingham K. Review of History of East Africa, by R. Oliver & G. Mathew . // The Geographical Journal. — 1963. — vol. 129(4). — P. 528–529. 
 Ingham K. Review of History of East Africa. Vol. I, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 27(1). — P. 206–208.
 Inskeep R. R. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // The South African Archaeological Bulletin. — 1961. — vol. 16(63). — P. 117–117. 
 Jackson F. B. Review of Africa in the Days of Exploration. The Global History Series, Leften Stavrianos, General Editor., by R. Oliver & C. Oliver . // The Historian. — 1966. — vol. 29(1). — P. 131–132.
 Jackson F. B. Review of Africa in the Days of Exploration, by R. Oliver & C. Oliver . // The Historian. — 1968. — vol. 30(3). — P. 491–491.
 J. M. N. de C. Review of Breve historia de Africa, by R. Oliver . // Revista Española de La Opinión Pública. — 1972. — vol. 30. — P. 398–400. 
 Jones W. O. Review of The Cambridge History of Africa, Volume 3; The Cambridge History of Africa, Volume 4; The Cambridge History of Africa, Volume 5: From c. 1790 to c. 1870, by R. Oliver, R. Gray, & J. E. Flint . // . — 1979. — Vol. 8. — P. 225–238. 
 Kake I. B. Review of L’Afrique Depuis 1800, collection «Pays d’Outre-Mer», by R. Oliver, A. Atmore, & O. Guittard . // . — 1970. — vol. 75. — P. 186–187.
 Killingray D. Review of The African Middle Ages, 1400-1800; Cultural Atlas of Africa; Apartheid, (Today’s World series); The History of Sierra Leone; Almamy Suluku of Sierra Leone c. 1820-1906, by R. Oliver, A. Atmore, J. Murray, J. Addison, & C. M. Fyle . // . — 1982. — vol. 34. — P. 43–44.
 Killingray D. Histories of Africa: Continental Perspectives. Review of History of West Africa, Vol. I; The Making of Modern Africa; Modern Africa; Africa; African Civilizations. Precolonial Cities and States in Tropical Africa: An Archaeological Perspective; The Africans: A Triple Heritage; The Cambridge History of Africa, Vol. VI: From 1870 to 1905; The Cambridge History of Africa, Vol. VII: From 1905 to 1940, by M. Crowder, J. F. Ade Ajayi, A. E. Afigbo, R. Palmer, B. Davidson, P. M. Martin, P. O’Meara, G. Connah, A. A. Mazrui, R. Oliver, G. N. Sanderson, & A. D. Roberts . // . — 1989. — vol. 59(1). — P. 124–129. 
 King A. Pioneering African Studies: Jan Vansina and Roland Oliver. Review of Living with Africa; In the Realms of Gold: Pioneering in African History, by J. Vansina & R. Oliver.  // . — 2000. — Vol. 99(394). — P. 129–134.
 Kinney D. W. Surveys of African History. Review of The Making of Modern Africa. Volume 2: The Late Nineteenth Century to the Present Day; Africans and Their History; History of African Civilization: The Peoples, Nations, Kingdoms and Empires of Africa from Prehistory to the Present; Africa since 1800, by E. A. Ayandele, A. E. Afigbo, R. J. Gavin, J. D. Omer-Cooper, J. E. Harris, Jefferson E. Murphy, R. Oliver, & A. Atmore . // . — 1973. — vol. 20(4). — P. 71–75.
 Kirwan L. P. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // The Geographical Journal. — 1961. — vol. 127(4). — P. 519–519. 
 Law R. Review of The African Middle Ages 1400–1800, by R. Oliver & A. Atmore . // History. — 1982. — vol. 67(220). — P. 266–266.
 Law R. Review of The Cambridge Encyclopaedia of Africa, by R. Oliver & M. Crowder . // . — 1983. — vol. 24(4), 545–545.
 Law R. Review of The Cambridge History of Africa, Volume 6: From 1870 to 1905, by R. Oliver & G. N. Sanderson . // . — 1986. — vol.  85(340). - P. 465–466.
 Law R. Review of Medieval Africa, 1250–1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 2003. — vol. — 88(3 (291)). — P. 472–473.
  Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa. By Roland Oliver. London: Chatto & Windus, 1957. Pp. xv 357, maps, drawings, and plates. 30s. // . — 1958. — Vol. 28. — № 4. — P. 377–379. 
 Low D. A. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1968. — vol. 83(327). — P. 443–443.
 McKay V. Review of Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa, by R. Oliver . // The Historian. — 1959. — vol. 21(3). — P. 319–320.
 Maier D. J. E. Review of The African Middle Ages 1400-1800, by R. Oliver & A. Atmore. . — 1982. — vol. 16(3). — P. 668–669. 
 M. C. “Roland Oliver.”  // . — Vol. 29. — № 1. — P. 1–4.
 McCall D. F. Review of A Short History of Africa, by R. Oliver & J. D. Fage . // . — 1963. — vol. 65(3). — P. 710–712.
 McCarthy D. M. P. Review of The Cambridge History of Africa, Vol. 3, c. 1050-c. 1600, by R. Oliver . // . — 1978. — vol. 11(2). — P. 353–357. 
 McCormack R. L. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1974. — vol. 8(2). — P. 432–433. 
 Martin B. G. Review of The Cambridge History of Africa. Volume 3, From c. 1050 to c. 1600, by R. Oliver . // The American Historical Review. — 1977. — vol. 82(5). — P. 1303–1305. 
  The Partition. Review of Cambridge History of Africa, Volume 6, c. 1870 to 1905, by R. Oliver & G. N. Sanderson . // . — 1987. — vol. 28(2). - P. 301–303.
 Macmillan M. Review of History of East Africa: Volume One, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 63(250). — P. 77–78.
 Mathew D. Review of The Missionary Factor in East Africa, by R. Oliver . // Blackfriars. — 1953. — vol. 34(396). — P. 148–150.
  Review of Kurze Geschichte Afrikas, by J. D. Fage & R. Oliver . // . — 2003. — vol. 38(1). — P. 137–138.
 Middleton J. Review of History of East Africa. Volume I, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 34(2). — P. 177–180. 
  From Pre-Colonial Kingdoms to Post-Colonial States. Review of The African Middle Ages 1400-1800; Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1982. — vol. 23(4). — P. 561–562.
 Morgan W. B. Africa Since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // The Geographical Journal. — 1967. — vol. 133(2). — P. 230–230. 
 Moyse-Bartlett H. Review of Sir Harry Johnston & the Scramble for Africa, by R. Oliver . // . — 1958. — vol. 21(1/3). — P. 432–434.
 Newbury C. W. Review of Africa Since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1967. — vol. 20(3). — P. 587–587. 
  Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore. // . — 1995. — vol. 28(1). — P. 232–232. 
 Nugent P. In the Realms of Gold: Pioneering in African history by Roland Oliver. London: Frank Cass, 1997. Pp. 464. £39.50, £19.50 (pbk.).  // . — 1999. — Vol. 37. — № 3. — P. 507-580. 
 Obayemi A. of The Cambridge History of Africa Volume 3, by J. D. Fage & R. Oliver. // Journal of the Historical Society of Nigeria. — 1977. — vol. 9(1). — P. 135–137.
 Ochieng̛ W. R. Review of The African Experience, by R. Oliver . // Journal of Third World Studies. — 1992. — vol. 9(2). — P. 414–415.
  Reflections on an African Experience. Review of The African Experience, by R. Oliver . // . — 1992. — 33(3). — P. 477–482.
 Oliphant P. S. Review of Africa in the Iron Age c. 500 B. C. to A. D. 1400, by R. Oliver & M. F. Brian . // Anthropos. — 1977. — vol. 72(3/4). — P. 626–627.
 Peñas F. J. África y la mitología del estado. Review of África desde 1800; Africa and the International System. The Politics of State Survival, by R. Oliver, A. Atmore, C. A. Caranci, & C. Clapham . // . — 1997. — vol. 9. — P. 16.
  Review of The Missionary Factor in East Africa., by R. Oliver . // . — 1953. — vol. 29(2). — P. 255–255. 
 Porter A. Review of The Cambridge History of Africa. Vol. 6: c. 1870-c. 1905, by R. Oliver & G. N. Sanderson . // . — 1987. — 102(402). — P. 150–153.
 Posnansky M. Iron Age Africa. Review of Africa in the Iron Age: C. 500 B.C. to A.D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1976. — vol. 17(4). - P. 629–631.68.
 Review of The missionary factor in East Africa, by R. Oliver . // . — 1953. — vol. 25(143). — P. 63–64.
 Review of A Short History of Africa, by R. Oliver & J. D. Fage . // . — 1962. — vol. 61(245). — P. 352–352.
 Review of L’Afrique depuis 1800, (dans la collection « Pays d’Outre-Mer »), by R. Oliver & A. Atmore . // Revue Tiers Monde. — 1971. — vol. 12(46). — P. 468–4
 Richards W. D. Review of History of East Africa, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 49. — P. 250–252.
 Ryder A. F. C. Review of The Dawn of African History., by R. Oliver . // . — 1961. — vol. 61. — P. 196–196.
 Sanderson G. N. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // . — 1963. — vol. 44. — P. 144–145.
 S. S. Review of Sir Harry Johnston, by R. Oliver . // . — 1958. — vol. 57(226). — P. 76–77.
  Review of Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa, by Roland Oliver . // . — 1958. — vol. 73(287). — P. 319–321.
  A Short History of Africa. By Roland Oliver and J. D. Fage. London: Penguin Books, 1962. — 280 p., 19 maps. 5s.  // . — 1963. — Vol. 33. — № 2. — P. 157–157. 
  Review of History of East Africa: vol. i, by R. Oliver & G. Matthew . // The History. — 1965. — vol. 50(168). — P. 130–130.
  Review of A political history of tropical Africa, by R. I. Rotberg, R. Oliver, & A. Atmore . // The History. — 1970. — vol. 55(183). — P. 153–153.
  Review of In the Realms of Gold. Pioneering in African History, by R. Oliver . // . — 1999. — vol. 42(1). — P. 176–178. 
 Schoenbrun D. Review of Medieval Africa, 1250–1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 2003. — vol. 65(5). — P. 1172–1173.
 Shinnie P. L. Review of Africa in the Iron Age, C. 500 B. C. to A. D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1978. — vol. 12(1). — P. 137–139. 
  Review of Africa in the Iron Age., by R. Oliver & B. M. Fagan . // . — 1976. — vol. 11(3). — P. 443–444. 
 Smith E. W. Review of The Missionary Factor in East Africa, by R. Oliver . // . — 1953. — vol. 52(207). — P. 163–165.
 Smith R. L. Review of Teaching Africa Today: A Handbook for Teachers and Curriculum Planners; A Short History of Africa; A History of South and Central Africa, by E. J. Murphy, H. Stein, R. Oliver, J. D. Fage, & D. Wilson . // The History Teacher. — 1976. — vol. 10(1). — P. 129–131. 
 Somerville J. J. B. Review of The Politics of Partnership: The Federation of Rhodesia and Nyasaland.; An East African Federation by Carl G. Rosberg, Jr.; The Political Development of Tanganyika.; Political Parties in Uganda 1949-62.; History of East Africa. Vol. I., by P. Keatley, A. Segal, J. C. Taylor, D. A. Low, R. Oliver, & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 40(1). — P. 150–151. 
 Spaulding J. Review of The African Experience, by R. Oliver . // The American Historical Review. — 1992. — vol. 97(5). — P. 1572–1573. 
 Steinhart E. I. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1982. — vol. 15(1). — P. 116–117. 
 Stuart C. H. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // . — 1974. — vol. 7(1). — P. 156–158. 
  Review of Africa in the Iron Age: c. 500 B.C. to A.D. 1400, by R. Oliver & B. M. Fagan . // The South African Archaeological Bulletin. — 1976. — vol. 31(121/122). — P. 66–67. 
 Sutton J. E. G. The Cambridge History, Volume Three. Review of The Cambridge History of Africa: Vol. 3, from c.1050 to c.1600, by R. Oliver . // . — 1978. — vol. 19(3). — P. 453–457.
 S. G. Review of Africa since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // Africa: Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. — 1968. — vol. 23(1). — P. 121–122.
 S. G. Review of Africa Since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // Africa: Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. — 1967. — vol. 22(4). — P. 494–495.
 T. F. Review of The Dawn of African History, by R. Oliver . // Africa: Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. — 1961. — vol. 16(6). — P. 317–317.
  Review of History of East Africa, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 36(1). — P. 43–44.
  Review of The Middle Age of African History, by R. Oliver . // . — 1968. — vol. 1(1). — P. 112–113. 
  Review of The African Middle Ages, 1400-1800, by R. Oliver & A. Atmore . // The American Historical Review. — 1982. — vol. 87(1). — P. 228–228. 
  Lessons of Forty Years of African History. Review of The African Experience: Major Themes in African History from Earliest Times to the Present, by R. Oliver . // . — 1992. — Vol. 25(2). — P. 391–398. 
 Wrigley C. C. The History of East Africa. Review of History of East Africa, Volume I, by R. Oliver & G. Mathew . // . — 1964. — vol. 5(2). — P. 299–304.
 Wrigley C. C. Review of The Cambridge History of Africa: Volume 3, from c. 1050 to c. 1600, by R. Oliver. // The English Historical Review. — 1979. — vol. 94(371). — P. 371–373.
 Wright M. Review of Africa Since 1800, by R. Oliver & A. Atmore . // The American Historical Review. — 1967. — 73(2). — P. 556–556. 
 Wright M. Review of The Middle Age of African History, by R. Oliver . // . — 1968. — vol. 67(269). — P. 362–363.
 Uzoigwe G. N. Review of A Short History of Africa, by R. Oliver & J. D. Fage . // . — 1978. — vol. 11(1). — P. 137–142. 
 Zachernuk P. Review of In the Realms of Gold: Pioneering in African History, by R. Oliver . // . — 1998. — vol. 32(2). — P. 421–423. 

Историки Великобритании
Востоковеды Великобритании
Африканисты
Эфиописты
Преподаватели Брюссельского университета
Руководители научных организаций Великобритании
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета